Мавуба — фамилия.
 Мавуба, Мафуила (1949—1996) — заирский футболист, нападающий.
 Мавуба, Рио (род. 1984) — французский футболист ангольского происхождения, полузащитник «Лилля» и сборной Франции.